Interkalation (lat. intercalatio, att tillföra, infoga eller skjuta in) kan avse:

 Interkalation (tideräkning) – tillförandet av skottdag i kalender
 Interkalation (kemi) – infogandet av en molekyl eller molekylgrupp mellan två andra i kemi
 Interkalation (litteratur) – en teknik som används för att skildra två samtidigt pågående handlingar
 Interkalation (biologi) – en beskriver hur kemiska substanser binder DNA